Pompignan (Gard)
 Pompignan (Tarn-et-Garonne)